Луцій Лівіней Регул (*Lucius Livineius Regulus, д/н —після 40 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.

Життєпис 
Походив з плебейського роду Лівінеїв. Син Луція Лівінея Регула, претора 60 року до н. е. Про діяльність Луція-молодшого мало відомостей. Підтримував Гая Юлія Цезаря, тому у 49 році до н. е. з початком громадянської війни із Гнеєм Помпеєм Великим виступив на боці цезаріанців. На той час напевне мав військовий досвід. У 46 році до н. е. керував легіоном у м. Гадрумент (Африка), де виступав проти місцевих помпеянців.

Після загибелі Цезаря у 44 році до н. е. підтримав тріумвірів. Ймовірно брав участь у битві при Філіппах, де зазнали поразки республанці. В подальшому Лівіней перейшов на боці Октавіана. У 42 році до н. е. стає одним з монетаріїв (разом з Публієм Клодієм, Гаєм Вібієм Варом та Луцієм Муссідієм Лонгом). Карбуванню Луція Лівінея Регула належить й 1 тип аурі і 5 типів денаріїв, присвячених уславлянню роду монетарія, і 2 типи денаріїв, що зображують Гая Юлія Цезаря та Октавіана Августа. В наступні роки призначається міським префектом Риму. Про подальшу долю немає відомостей.

Джерела 
 Vessberg O. Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik. Lund, 1941.

Міські префекти Риму
Монетарії
Лівінеї